

Toponymes 

 Osório est une municipalité brésilienne de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Pedro Osório est une municipalité brésilienne de l'État du Rio Grande do Sul.

Patronyme 

 Alfonso Osorio (1923-2018),homme politique espagnol ;
Ana de Castro Osório (1872-1935), féministe et auteure portugaise ;
 Danny Osorio (1988-), coureur cycliste colombien ;
 Diego Osorio (1970-), footballeur colombien ;
 Elsa Osorio (1952-), auteure argentine ;
 Georges Osorio (1926-2010), ingénieur en physique-chimie-biologie à l'Energie Atomique (CEA) ;
 Jerónimo Osório (1506-1580), écrivain portugais ;
 Juan Felipe Osorio (1995-), coureur cycliste colombien ;
 Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis (1958-), aristocrate espagnol, homme d'affaires, jockey et entraineur de chevaux de courses ;
 Mariano Osorio (1777-1819), général espagnol ;
 Ricardo Osorio (1980-), footballeur mexicain ;
 Saturnino Baltazar Osorio Zapata (1945-1980), joueur de football international salvadorien.
 Yordan Osorio (1994-), footballeur vénézuélien.

Patronyme hispanique